Gut Holzhausen bezeichnet:
 ein ehemaliges Rittergut bei Nieheim-Holzhausen in Nordrhein-Westfalen, siehe Gut Holzhausen (Nieheim)
 ein ehemaliges Rittergut im Ortsteil Bad Holzhausen von Preußisch Oldendorf in Nordrhein-Westfalen, siehe Gut Holzhausen (Preußisch Oldendorf)
 das Gut Hudenbeck in Preußisch Oldendorf-Bad Holzhausen in Nordrhein-Westfalen, nachdem es mit Gut Holzhausen vereinigt worden war
 ein ehemaliges Rittergut in Porta Westfalica-Holzhausen, siehe Gut Oheimb

Siehe auch: 
 Holzhausen – ein Überblick